Ullensaker/Kisa Idrettslag é um clube de futebol da Noruega fundado em 1894. Sua sede fica em Jessheim..

Clubes de futebol fundados em 1894
Ullensaker/Kisa IL